Ридли Пирсон () — современный американский писатель.

Биография и творчество 
Ридли Пирсон — современный американский писатель. Родился в городке Глен-Ков, штат Нью-Йорк, США. Вырос в местечке Риверсайд, штат Коннектикут, окончил школу Pomfret School, университеты University of Kansas и Brown University. Пишет остросюжетные исторические романы и триллеры для взрослой аудитории и приключенческое фэнтези для детей. Первая книга для детей, «Питер Пэн и Ловцы звезд» (Peter and the Starcatchers), написанная в соавторстве с Дэйвом Барри, вышла в 2004 году.

Проживает в Сент-Луисе, штат Миссури, с женой и двумя дочерьми.

Примечания

Ссылки 
 The Official Ridley Pearson Website 

Писатели США
Писатели XX века
Писатели XXI века
Персоналии:Сент-Луис
Выпускники Школы Помфрет